Ruutinkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ruutinkari (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 
 Ruutinkari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar